Paola Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi, 11 de septiembre de 1937) es una aristócrata italiana que fue reina consorte de los belgas por su matrimonio con el rey Alberto II, que accedió al trono tras la muerte de su hermano Balduino en 1993 y abdicó el 21 de julio de 2013. Con la abdicación de su esposo, prescinde del título de Su Majestad la reina de los belgas para ser titulada Su Majestad la reina Paola de Bélgica (al igual que su concuñada, Fabiola de Bélgica).  

Es la hija menor del príncipe Fulco Ruffo di Calabria, VI duque de Guardia Lombarda y de Luisa Gazelli, condesa de Rossana y de San Sebastiano. Durante su juventud fue considerada una de las princesas más bellas de la aristocracia europea.

Familia 

La familia de la reina Paola, los príncipes Ruffo di Calabria, es uno de los linajes más antiguos de Italia. El primer ancestro que se conoce de esta Casa es Giordano Ruffo quien fue gran mariscal del Reino de Sicilia a comienzos del año 1200. A partir del  los Ruffo se dividieron en dos ramas: los Ruffo, príncipes de Scaletta y los Ruffo, príncipes de Calabria; a esta última rama pertenece la Reina Paola. Su hermano, el príncipe Fabrizio, actual jefe de la Casa Ruffo di Calabria ostenta los títulos de duque de Guardia Lombarda, príncipe de Scilla, príncipe de Palazzolo, patricio de Nápoles, conde de Sinopoli, marqués de Licodia, conde de Nicotera y barón de Calanna y de Crispano. Entre los célebres ancestros de la reina Paola se encuentra el Marqués de La Fayette, el héroe francés de la Independencia de los Estados Unidos.

Durante su formación reglada asistió a los siguientes centros educativos: Instituto Villa Pacis, Instituto Santa Angela Merici y el Liceo Caterina Volpicelli.

Es miembro del Comité Honorario del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente.

La reina Paola sufre actualmente de arritmia cardíaca.

Matrimonio y descendencia 
En 1959 se casó con Alberto, entonces Príncipe de Lieja. Tienen dos hijos y una hija:

 Felipe (Philippe Léopold Louis Marie), rey de los belgas, (15 de abril de 1960-), casado con la condesa Mathilde d'Udekem d'Acoz. Tienen dos hijos y dos hijas: la princesa Élisabeth Hélène Marie Thérèse, duquesa de Brabante y futura reina de los belgas, el príncipe Gabriel Baudouin Charles Marie, el príncipe Emmanuel Léopold Guillaume François Marie  y la princesa Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie.
 Astrid (Astrid Josephine Charlotte Fabrizzia Elisabeth Paola Marie),  (5 de junio de 1962-). Es la esposa del archiduque Lorenzo de Austria-Este, que fue creado príncipe de Bélgica en 1995. Tienen dos hijos y tres hijas: Amedeo (1986-), Maria-Laura (1988-), Joachim (1991-), Louisa-Maria (1995-) y Laetitia-Maria (2003-).
 Lorenzo (Laurent Benoït Baudouin Marie), (19 de octubre de 1963-). Casado con Claire Louise Coombs desde 2003, tienen dos hijos y una hija, Louise Sophie, Nicolas Casimir y Aymeric Auguste (2005).

Títulos
 Donna Paola Margherita Maria Antonia Consiglia, princesa Ruffo di Calabria (1937–1959). 
 Su Alteza Real la princesa de Lieja (1959–1993).
 Su Majestad la reina de los belgas (1993–2013).
 Su Majestad la reina Paola de Bélgica (Desde 2013).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Personas de Toscana
Reinas consortes de Bélgica
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Familia Real Belga
Damas del collar de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Orden al Mérito de la República Italiana
Condecorados con la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Damas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Damas de la Orden del Águila Blanca
Nacidos en Forte dei Marmi